Холстад:

 Холстад — город в округе Норман, штат Миннесота, США.
 Холстад — тауншип в округе Норман, Миннесота, США.